

Patronymes 

 Georges Louis Nicolas Blaison (1906-1942) : officier de marine français;
 Thibaut de Blaison (mort en 1229) : poète français du  siècle.

Toponymes 

 Blaison : ancienne commune de Maine-et-Loire;
 Blaison-Gohier : ancienne commune française située de Maine-et-Loire;
 Blaison-Saint-Sulpice : commune nouvelle de Maine-et-Loire, issue des précédentes.

Autre 
 Blaison : sous-marin de la Marine nationale française, ex-allemand (Unterseeboot 123)
 Commandant Blaison :  aviso de type A 69 classe d'Estienne d'Orves, patrouilleur de haute mer de la Marine nationale française.